Мане́жная пло́щадь:

 Манежная площадь — площадь в Москве.
 Манежная площадь — площадь в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Манежная улица
 Манежный переулок
 Манежный проспект